El nombre Departamento del Nordeste puede referirse a:

 Departamento del Nordeste, de la República de Haití;
 Departamento del Nordeste, del antiguo estado de Antioquia (Colombia);
 Departamento del Nordeste, del antiguo estado de Boyacá (Colombia).